Klymenos (griechisch , “der Berühmte”) ist in der griechischen Mythologie:

 ein Beiname des Hades
 Klymenos (Sohn des Helios), Gatte der Okeanide Merope und Vater des Phaethon
 Klymenos (Sohn des Kardys), Begründer der Olympischen Spiele
 Klymenos (König von Orchomenos), König von Orchomenos
 Klymenos (Sohn des Oineus), Sohn der Althaia
 Klymenos (Sohn des Phylakos), Bruder des Iphiklos
 Klymenos (Sohn des Phoroneus), Bruder der Chthonia
 Klymenos (Sohn des Herakles), Sohn der Megara, vom Vater im Wahn getötet
 Klymenos (Gemahl der Epikaste), verliebte sich in die gemeinsame Tochter Harpalyke
 Klymenos von Doulichion, einer der Freier der Penelope
 Klymenos, Vater der Eurydike (Tochter des Klymenos), der Gattin des Nestor von Pylos